Толстиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Толстиков, Андрей Викторович (род.1969) — российский энтомолог, главный редактор журнала «Acarina», и. о. первого проректора Тюменского государственного университета.
 
 
 Толстиков, Генрих Александрович (1933—2013) — российский химик-органик, академик РАН.
 Толстиков, Глеб Борисович (1930—2008) — чемпион СССР бо боксу, сотрудник ГСН «А» КГБ СССР
 Толстиков, Евгений Иванович (1913—1987) — советский учёный и полярник, Герой Советского Союза.
 Толстиков, Николай Степанович (род. 1946) — советский хоккеист.
 Толстиков, Павел Фёдорович (1904—1985) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Толстиков, Яков Григорьевич (род. 1959) — советский и российский марафонец.

 Толстикова, Ольга Леонидовна (род. 1958) — российский художник, общественный деятель.